Ліллі () може означати прізвище, ім'я або топонім.

Прізвище 

 Беатріс Ліллі (; 1894—1989) — канадська комедійна акторка.
 Вільям Ліллі (; 1602—1681) — англійський астролог і окультист XVII ст.
 Джон Ліллі (; 1915—2001) — американський лікар-психоаналітик, вчений-нейробіолог.
 Еванджелін Ліллі (; 1979) — канадська акторка.

Ім'я 

 Ліллі Промет (; 1922—2007) — естонська письменниця.
 Ліллі Субурґ (; 1841—1923) — естонська журналістка, письменниця та феміністка.
 Ліллі Траскотт () — одна з головних персонажів серіалу «Ханна Монтана».
 Ліллі Шварцкопф (; 1983) — німецька легкоатлетка, олімпійська медалістка (2012).
 Ліллі Шольц (; 1903 — ?) — австрійська фігуристка, олімпійська медалістка (1928).

Топоніми

Ліллі (Анія) () — населений пункт у волості Анія (Естонія).
 Ліллі (Карксі) — населений пункт у волості Карксі (Естонія).

Ліллі — місто, штат Джорджія
 Ліллі — місто, штат Пенсільванія